Крукед-Айленд () — остров и район, входящий в состав группы Багамских островов, образующей крупную мелководную лагуну под названием бухта Аклинса (), крупнейшими из которых являются Крукед-Айленд на севере и Аклинс на юго-востоке, а наименьшими — Лонг-Ки (, когда-то называемый островом сокровищ — ) на северо-западе и Касл-Айленд () на юге.

История 

Острова были заселены американскими лоялистами в конце 1780-х годов, основавшими хлопковые плантации, на которых трудилось более тысячи рабов. После отмены рабства в Британской империи плантации стали экономически невыгодными, при этом значение подводной добычи губок как источника доходов в настоящее время также снизилось. Жители острова сейчас живут за счёт рыболовства и мелкого сельского хозяйства.

Считается, что первое почтовое отделение на Багамских островах было открыто в Питтс-Тауне () на Крукед-Айленде.

Административное деление 

Крукед-Айленд — один из 32 районов Багамских островов. На карте он обозначен номером 10. Административный центр Района — город Конел-Хилл (). Площадь района — 261 км². Население — 323 человек (2010).

Острова Багамских Островов
Районы Багамских Островов